Messier 62, gömbhalmaz a Kígyótartó csillagképben
MÁV M62, MÁV dízel-villamos mozdonysorozat